Мальеко (провинция)
 Мальеко (река)
 Виадук Мальеко